A Efusão no Espírito Santo segundo a Renovação Carismática Católica é uma experiência que normalmente decorre de um momento de oração e pela qual a pessoa adquire um novo e apurado senso de valor espiritual.

A partir desse momento, o Espírito Santo passa a orientar a vida da pessoa, confirmando verdades interiores e, até mesmo, modificando posturas diante dos homens e do mundo. Como primeiro resultado desta efusão, verifica-se o desejo pela oração e pela vida na Igreja. Fala-se, também, em proliferação de eventos divinos, sob efeito do Espírito Santo (discernimentos, ideias, fatos, nomes, condutas, pensamentos), tomados como revelações divinas (dons espirituais).

Tal como se entende a efusão do Espírito no Renovamento Carismático poderia ser definida nestes termos: "É como a renovação do nosso batismo sacramental, pelo qual fomos incorporados em Cristo e na sua Igreja, como uma nova efusão ou derramamento do Espírito Santo em nós, para que se torne realidade na nossa vida tudo o que está implícito no batismo sacramental e possa desenvolver-se nela toda a sua graça e toda a sua vida, em ordem à nossa santificação e à edificação da Igreja".

É disso que se trata: de uma renovação, ou talvez melhor, de uma atualização do nosso batismo, do primeiro e único batismo, aquele que recebemos quando éramos muito crianças e pelo qual fomos submergidos no coração de Cristo Jesus e da sua Igreja, e onde recebemos o Espírito Santo, com tudo o que é e significa.

Mas, para a maioria absoluta dos fiéis cristãos, tudo aquilo que está contido no batismo parou sem florescer. Não fizeram a experiência do Espírito na sua vida. O contraste entre o que é e o que deveria ser é realmente assombroso. A efusão do Espírito é como um desejo infinito de que o Espírito realize em nós o mesmo que realizou nos discípulos de Jesus no dia de Pentecostes, que possamos experimentar o que viveram as primeiras comunidades cristãs. 

Ou, dito de outro modo: que aquilo que recebemos no batismo sacramental irrompa nas nossas vidas, que o Espírito emirja da clandestinidade em que o temos mantido e se faça presente; que tudo o que está ali, como uma semente na alma, cresça, se desenvolva e se manifeste na nossa vida; que possamos ouvir o ruído do vento e as línguas pousem sobre as nossas cabeças e os nossos lábios estalem em louvores e possamos proclamar ante o mundo inteiro o triunfo da vida sobre a morte. Pedimos ao Senhor um pentecostes para nós. 

O homem põe a súplica e o desejo de receber tudo o que está prometido na palavra de Deus e o Senhor põe o resto: envia o seu Espírito, derrama-o e cumula todas as ânsias dos que lhe suplicam. O Espírito entra como um furacão ou como uma suave brisa e transforma por inteiro a vida. Nesse sentido, a efusão do Espírito é um dos elementos fundamentais do Renovamento Carismático e um acontecimento que deve ter lugar na vida de todos os fiéis cristãos. Deus é quem toma todas as iniciativas; é Ele quem submerge o homem, por pura graça, no mar infinito do seu amor.

Tal como uma tela pintada já não é o mesmo que antes, assim o homem batizado pelo Espírito já não é o mesmo que antes: adquiriu a cor do Espírito. Isso é definitivo. Quem não foi batizado, empapado e tingido pelo Espírito de Deus, vive todavia na carne, não nasceu de novo. É um homem natural. Por isso é preciso desejar com toda a alma esse batismo, para que o Espírito nos limpe com o seu banho, nos inunde com a sua força e encha a nossa alma até transbordar.

"No Renovamento Carismático o Espírito suscitou o desejo ardente de pedir que se realize de uma maneira concreta e viva o que sucedeu no dia de Pentecostes, o que tem ocorrido sem cessar na vida da Igreja, o que nos foi entregue como prenda no momento do batismo. O que aconteceu, continua a acontecer; o que foi prometido, está a ser cumprido agora. A palavra de Deus é irrevogável. O Espírito despertou muitos homens do seu sono para que eles possam despertar os outros. Nesse sentido falamos de uma efusão do Espírito".

Renovação Carismática Católica